Nueva Mombasa es una ciudad ficticia presente en el universo de Halo, teniendo importancia principalmente en los videojuegos de la misma serie Halo 2, Halo 3 y Halo 3: ODST. Nueva Mombasa se ubica en una isla de Kenia, en el Protectorado Este Africano. Es una de las más importantes ciudades de la Tierra para el siglo XXVI. La ciudad es ocupada y destruida por la alianza extraterrestre conocida como el Covenant durante la guerra contra los humanos.

Historia 
Mombasa fue una importante ciudad durante muchos siglos, y con el tiempo, se convirtió en el puerto más activo e importante del océano Índico y de la  tierra en su tiempo. Esto le valió el honor de tener el primer elevador orbital del planeta. Un mes después de la caída del planeta Reach, el 20 de octubre de 2552  una flota Covenant liderada por el Sumo Profeta del Pesar ocupó la ciudad, obligando a evacuarla y reforzarla militarmente. La ciudad fue gravemente destruida por una onda expansiva creada por una ruptura espacial de la nave de Pesar. La campaña en búsqueda de un objeto Forerunner en las cercanías de la ciudad por parte del Covenant, hacen que la ciudad sea arrasada. La reliquia que buscaba el Covenant era el Portal que conectaba la Tierra con la Instalación 00, el cual según Halo 3: The Cradle of Life fue construido hace más de 100.000 años por los Forerunners.

Referencias 

Ciudades ficticias
Halo